Soanierana Ivongo (district), een district van Madagaskar
Soanierana Ivongo (stad), de hoofdplaats van dit district